Fuchsia peut désigner :

 Fuchsia, un genre de plantes
 Fuchsia, une couleur
 Fuchsia, un système d'exploitation

Son paronyme Fuschia désigne :

 Fuschia (cheval), un étalon trotteur